Les Hôpitaux ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Doubs:

Les Hôpitaux-Neufs
Les Hôpitaux-Vieux